Вервик има више значења:
 Вервик (Мејн)
 Вервик (Луизијана)
 Вервик (Пенсилванија)